Australidelphia est un super-ordre qui regroupe environ les trois quarts de tous les marsupiaux, notamment tous ceux originaires d'Australasie et une espèce d'Amérique du Sud (Dromiciops gliroides). Tous les autres marsupiaux américains sont membres du super-ordre Ameridelphia. L'analyse des sites d'insertion des rétrotransposons dans l'ADN nucléaire d'un certain nombre de marsupiaux a montré que la lignée du Monito del Monte (Dromiciops gliroides) est le plus basal du superordre. Les australidelphiens forment un clade, pour lequel le nom d'Euaustralidelphia (vrais Australidelphia) a été proposé (l'ordre de branchement au sein de ce groupe est encore à déterminer). Cela indique que les Australidelphia sont apparus en Amérique du Sud et ont probablement atteint l'Australie lors d'un événement unique, après la dispersion des Microbiotheria.

Ordres et familles 

Les ordres et les familles de ce super-ordre sont énumérés ci-dessous :
 Ordre Dasyuromorphia (71 espèces)
 Famille †Thylacinidae: Thylacine
 Famille Dasyuridae: antechinus, quolls, Souris marsupiales, diables de Tasmanie et 
 Famille Myrmecobiidae: Myrmécobie à bandes
 Ordre Diprotodontia (117 espèces)
 Famille Phascolarctidae: koala
 Famille Vombatidae: wombats
 Famille Phalangeridae: phalangers et couscous
 Famille Burramyidae: possums pygmées
 Famille Tarsipedidae: Souris à miel
 Famille Petauridae: Phalanger au pelage rayé, phalanger de Leadbeater, Petaurus australis, phalanger volant, Petaurus gracilis, phalanger de Norfolk
 Famille Pseudocheiridae
 Famille Potoroidae: potoros, rats kangourous, bettongs
 Famille Acrobatidae: Acrobate pygmée et phalanger à queue plumeuse
 Famille Hypsiprymnodontidae: kangourou-rat musqué
 Famille Macropodidae: kangourous, wallabies et alliés
 Ordre Microbiotheria (1 espèce)
 Famille Microbiotheriidae: Monito del Monte
 Ordre Notoryctemorphia (2 espèces)
 Famille Notoryctidae: souris marsupiales
 Ordre Peramelemorphia (21 espèces)
 Famille Thylacomyidae: bilbys
 Famille †Chaeropodidae: Bandicoot à pied de porc
 Famille Peramelidae: bandicoots et alliés

Phylogénie 
Phylogénie des Australidelphia vivants basée sur les travaux de May-Collado, Kilpatrick & Agnarsson 2015 avec des clades éteints de Black et al. 2012

Notes et références 

Marsupialia